A hadtörténelemben több kijevi csata van számon tartva, melyek a második világháborúban zajlottak le:

 Kijevi csata (1941) – a Barbarossa hadművelet idején Kijev környékén kibontakozó ütközetsorozat.
 Kijevi csata (1943) – a német megszállás alatt álló város felszabadítása 1943. november–december között.
 Kijevi csata (2022) – a 2022-es Ukrajna elleni orosz invázió alatti csata.

Ezeken kívül több egyéb ütközet színtere volt a város:

 Kijev ostroma (968) – a besenyők által
 Kijevi dúlás (1169) – a szuzdaliánok által
 Kijevi dúlás (1240) – a mongolok által Batu kán idején

 Három lengyel kijevi expedíció:
 Kijevi expedíció (1013) - az 1018-as előzményének tekinthető
 Kijevi expedíció (1018)
 Kijevi expedíció (1069)
 Irpin folyó menti csata (1331)
 Kijevi offenzíva (1920) a lengyel–szovjet háború alatt.
 Kijevi offenzíva (2022) – a 2022-es Ukrajna elleni orosz invázió alatt.